Meri (Kutasari), plaats in het Indonesische gebied Purbalingga.
 Meri (Magersari), plaats in het Indonesische gebied Mojokerto.
 Merì, gemeente in de Italiaanse provincie Messina.
 Meri (farao), farao uit de 10e dynastie van Egypte.
 Meri (mythologie), inheems Braziliaanse god.
 Meri (Kameroen), een district in Kameroen.